Поликсен (сын Агасфена) — персонаж древнегреческой мифологии, из Элиды, сын Агасфена и Пелориды.
 Поликсен Эпифан Сотер — индо-бактрийский царь, правивший в I веке до н. э.
 Поликсен — сиракузский аристократ, зять Дионисия Старшего.
 (22227) Поликсен — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.
 Поликсен — другое название самородной платины.

См. также 
 Поликсена (значения)